Pato puede referirse a:
 Pato, el nombre común para ciertas aves de la familia Anatidae, principalmente de la subfamilia Anatinae y dentro de ella del género Anas.

Asimismo, en gastronomía, puede hacer referencia a:
 Pato, carne de cualquier especie de pato.
 Pato Pekín, pato pekinés o pato laqueado a la pekinesa, uno de los platos más conocidos de la cocina china.
 Pato prensado, pato Tour d'Argent o pato a la sangre, un plato tradicional francés.
 Pato zhangcha o pato ahumado con té, un plato representativo de la gastronomía de Sichuan (sudeste de China).

También, puede referirse a las siguientes personalidades de apellido Pato:
 Andrés Pato Bernal (n. 1980), futbolista español.
 Claudio Pato (n. 1962), poeta español.
 Cristina Pato (n. 1980), gaitera y pianista española.
 María Jesús Pato Díaz, conocida como Chus Pato (n. 1955), escritora y activista política española.
 Octávio Rodrigues Pato (1925-1999), político portugués, destacado dirigente del Partido Comunista.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personalidades apodadas Pato:
 Alexandre Rodrigues da Silva, más conocido como Alexandre Pato o simplemente Pato (n. 1989), futbolista brasileño.
 Luis Alberto Valdivia Ruiz, conocido como Pato Valdivia (1954-2005), músico, compositor, poeta y productor artístico chileno.
 Pato Banton, originalmente Patrick Murray, cantante de reggae nacido en Birmingham, Inglaterra.
 Patricio Pimienta, conocido como Pato Pimienta (n. 1967), actor, comediante, guionista y director de teatro chileno.

Asimismo, puede referirse a los siguientes lugares:
 El Pato, localidad del partido de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Pato Branco, una ciudad en el sudoeste del estado de Paraná (Brasil).

También, en animación, puede hacer referencia a:
 Pato Darkwing, serie de animación estadounidense producida por la compañía The Walt Disney Company, y su personaje principal.
 Pato Donald, personaje de animación de Walt Disney.
 Pato Lucas, personaje de animación del programa Looney Tunes.

Además, puede referirse a:
 Pato, el deporte ecuestre originario de Argentina, declarado oficialmente juego nacional de dicho país.
 Pato falso, alimento vegetariano a base de gluten.
 Universidades patito, eufemismo usado para referirse a cursos, escuelas o grados académicos percibidos como irrelevantes o de baja calidad.